Ukraina:
 Zarubińce – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie andruszowskim
 Zarubińce – wieś w rejonie zbaraskim obwodu tarnopolskiego, miejsce zamieszkania Samuela Twardowskiego
 Zarubińce – wieś w rejonie podwołoczyskim obwodu tarnopolskiego
 Zarubińce – wieś w obwodzie czerkaskim

 Zarubińce – wieś w rejonie perejasławskim, zatopiona obecnie przez Zbiornik Kaniowski, miejsce odkrycia kultury zarubinieckiej